

Довжка — село Калуського району Івано-Франківської області
 Довжка — до 1944 р. село Долинського повіту, тепер — частина м. Болехів Калуського району Івано-Франківської області